Petříkov steht für folgende Orte in Tschechien:

 Petříkov (Petersin), Gemeinde im Okres České Budějovice
 Petříkov u Velkých Popovic (Petrikow), Gemeinde im Okres Praha-východ 
 Petříkov (Ostružná) (Peterswald), Ortsteil von Ostružná, Okres Jeseník

Petřikov ist der Familienname folgender Personen: